Die Fußball-Oberliga Hessen 1981/82 war die vierte Spielzeit der vom Hessischen Fußball-Verband durchgeführten Oberliga Hessen als Amateur-Oberliga.

Der FSV Frankfurt, Vorjahres-Absteiger aus der Zweiten Liga, wurde mit vier Punkten Vorsprung Meister vor den ebenfalls aus der Zweiten Liga abgestiegenen VfR OLI Bürstadt. Damit qualifizierte sich Frankfurt für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga, in der sie sich als Erster in der Südgruppe den Aufstieg sicherten. Bürstadt nahm an der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde teil, in der die Mannschaft in der 1. Runde gegen die Zweitvertretung von Werder Bremen verlor.

In die untergeordneten Landesligen stiegen der VfB Gießen, der Vorjahres-Aufsteiger SG Hessen Hersfeld, der FC Hanau 93 und der FSV Bergshausen ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison der CSC 03 Kassel aus der Staffel Nord, der SV Wiesbaden aus der Staffel Mitte sowie der FC Erbach aus der Staffel Süd, als jeweiliger Staffelmeister auf.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 342 Spielen kamen 225.614 Zuschauer ( 660 pro Spiel) in die Stadien.

 Größte Zuschauerkulisse
 3.500 VfR OLI Bürstadt – FSV Frankfurt (33. Spieltag)

 Niedrigste Zuschauerkulisse
 80 FSV Bergshausen – SpVgg Dietesheim (38. Spieltag)

Hessenmeister

Literatur 
 

1982
Fußballsaison 1981/82